Dente di cane
 Dente di cane – pianta erbacea
 Dente di cane – figura araldica
 Denti di cane – denominazione comune dei balani